Лас Монхас има више значења:

 Лас Монхас (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Монхас (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику